Ikkarlunnguit bezeichnet:
 Ikkarlunnguit (Inselgruppe, Qasigiannguit), Inselgruppe im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Ikkarlunnguit (Inselgruppe, Kangerluarsuk Tulleq), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ikkarlunnguit (Inselgruppe, Saqqap Kangerluarsua), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ikkarlunnguit (Inselgruppe, bei Sisimiut), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ikkarlunnguit (Inselgruppe, Upernavik, nordöstlich), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikkarlunnguit (Inselgruppe, Upernavik, südwestlich), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland